Ron Taylor (1932) – giocatore di football australiano
 Ron Taylor (1934-2012) e Valerie – documentaristi subacquei australiani, esperti di squali
 Ron Taylor (1937) – giocatore di baseball statunitense
 Ron Taylor (1947) – attore statunitense
 Ron Taylor (1952-2002) – attore statunitense
 Ronald Taylor (1947) – cestista statunitense